Robert Downey Sr. – attore, sceneggiatore e regista statunitense
Robert Downey Jr. – attore statunitense